Пуре́х — село в городском округе город Чкаловск Нижегородской области, центр Пуреховского сельсовета.

География 
Пурех расположен в 18 км к юго-западу от районного центра — Чкаловска, в 83 км к северу от областного центра — Нижнего Новгорода, на старинном тракте Городец — Ярославль. Через село протекает река Колесенка, к востоку протекает река Юг.

История 

В прошлом земли, где располагается Пурех, населяли племена мерян, и своё название село получило от названия мерянского хмельного напитка пуре, аналога русской медовухи. По мнению же А. К. Матвеева, это название происходит от мерянского корня со значениями «добрый, доброкачественный, хороший» (ср.  и  с теми же значениями).

В прошлом в этих местах проходил старинный тракт, связывающий Городец и Ярославль, а позднее и по нему стали ездить из Нижнего Новгорода. 

В начале XVII века за заслуги в деле освобождения Москвы от польско-литовских интервентов князю Дмитрию Пожарскому были пожалованы земли в этих местах. При жизни Пожарского на принадлежащих ему землях начали строить храмы и Преображенский Макарьевский монастырь. При монастыре была возведена Спасо-Преображенская церковь, памятник архитектуры XVII века, постройку которой завершил сын Дмитрия Пожарского — Иван. Сам же монастырь был упразднён в конце XVII века. Возле монастыря появилось поселение, называвшееся Макарьевская полуслободка, затем Макарий-Пурех и впоследствии просто Пурех.

Впоследствии землями, на которых находилось поселение, владели наследники рода Пожарских: Долгоруковы, Голицыны, Репнины, после чего Пурех перешёл под управление Приказа Большого Дворца. В 1762 году Екатериной Великой оно было пожаловано Ивану Елагину за участие в дворцовом перевороте. После его отставки село было пожаловано одному из фаворитов императрицы — Александр Дмитриев-Мамонов.

После смерти последнего из рода Дмитриевых-Мамоновых село перешло в собственность Ивана Сергеевича Фонвизина, который приходился правнучатым племянником известному писателю и драматургу Денису Фонвизину.

Приблизительно с середины XIX века Пурех становится одним из центров производства поддужных и других типов колокольчиков и бубенцов, которые успешно конкурировали с валдайскими изделиями. Бубенцами принято называть медные, бронзовые или железные самозвучащие музыкальные инструменты-погремушки в виде сферы различных размеров с разрезами или отверстиями и металлическими шариками внутри, которые производят громкий мелодичный звон при встряхивании. В истории российских промыслов наибольшую известность получили «пуре́хские бубенцы́», которые изготавливались во владениях семьи Трошиных, на заводах Егора Клюйкова и насчитывали до 15 мастерских, где было организовано их массовое производство.   Самые известные пурехские бубенцы выполнены мастерами братьями Гомулиными. 
Бубенцы из Пуреха пользовались исключительной популярностью, особено среди профессиональных возниц — ямщиков и извозчиков. По воскресеньям в Пурехе проводились большие воскресные базары, причём в числе товаров на таких базарах обязательно были знаменитые бубенчики. 

Ранее в селе Пурех было семь церквей, которые велел построить князь Дмитрий Пожарский; до настоящего времени из них сохранились только две.

В 2017 году в состав села включена деревня Остапово.

Население

Ссылки 
 Шматов В. Е. Село Пурех и его владельцы
 Энциклопедия Нижнего Новгорода. Пурех
 Шматов В. Е. Спасо-Преображенский храм села Пурех и Пуреховский краеведческий музей как единый музейный комплекс // Проблемы сохранения, изучения и популяризации культурного наследия Русской православной церкви. — Москва : Исторический музей, 2017. — 462 с. — C. 309—317

Примечания 

Населённые пункты Чкаловского района (Нижегородская область)
Меря